Philolaus Crotoniensis ist der akademische Beiname folgender Personen:

 Philolaus Crotoniensis: Pehr Osbeck (1723–1805), schwedischer Pfarrer und Naturforscher
 Philolaus Crotoniensis II.: Georg Sebastian Dillner (1721–1775), deutscher Theologe und Naturaliensammler